A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 1991 foi a 43ª edição promovida pela F.I.M.. A temporada começou em Suzuka e encerrou-se em Shah Alam.

Calendário

Resultado das corridas

Participants

500cc participants

250cc participants

125cc participants

Classificação

500cc

250cc

125cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

1991